Какавананче има више значења:

 Какавананче (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Какавананче (Уизуко де лос Фигероа), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Какавананче (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Какавананче (Тлатлаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Какавананче (Уетамо), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику